Trois bâtiments de la United States Navy ont été nommés USS Sims en l'honneur de l'amiral William Sowden Sims. Par ailleurs, un navire de transport a été nommé Admiral W. S. Sims d'après le même homme :
 l', un destroyer qui sert pendant la Seconde Guerre mondiale, il est coulé par les Japonais en 1942 ;
 l', un destroyer d'escorte, entré en service en 1943, sorti du service en 1946 ;
 l' (puis FF-1059), un destroyer d'escorte, entré en service en 1970, sorti du service en 1991 ;
 l', un navire de transport.

Nom de bateau de l'United States Navy